Итамбе-ду-Мату-Дентру () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Агломерация Белу-Оризонти. Входит в экономико-статистический микрорегион Итабира. Население составляет 2454 человека на 2006 год. Занимает площадь 381,066 км². Плотность населения — 6,4 чел./км².

История 
Город основан 30 декабря 1962 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 6.446.667,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.565,33 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,674 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс